Kundmannia anatolica är en flockblommig växtart som beskrevs av Hub.-mor. Kundmannia anatolica ingår i släktet Kundmannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
anatolica